Армфилд — фамилия. Известные носители:

 Армфилд, Джимми (; 1935—2018) — английский футболист и футбольный тренер.
 Армфилд, Максвелл (; 1881—1972) — британский художник, иллюстратор и писатель.